Bellnhausen ist der Name folgender Ortsteile:

 Bellnhausen (Fronhausen) in der Gemeinde Fronhausen, im Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Bellnhausen (Gladenbach) in der Stadt Gladenbach, im Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Bellnhausen (Gilserberg) in der Gemeinde Gilserberg, im Schwalm-Eder-Kreis